Stanislaw von Kiew ist der Name folgender Personen:
 Stanislaw (Kiew), Fürst von Kiew und Fürst von Rjasan
 Stanisław II. von Kiew, Bischof von Kiew